Alkier ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Alkier (* 1961), deutscher evangelischer Theologe   
 Thomas Alkier (* 1965), deutscher Schlagzeuger